Glengary bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glengary (Idaho)
 Glengary (Michigan)
 Glengary (West Virginia)